Кегуай-Гранде () — река в республике Уругвай, левый приток реки Уругвай.

География 
Река Кегуай-Гранде берёт начало на возвышенности Кучилья-де-Кегуай и течёт на запад через департамент Пайсанду до впадения в реку Уругвай.
Длина составляет 280 км, а её бассейн занимает площадь 7866 км².

Примечания 

Притоки Уругвая
Реки Уругвая